Routes
 S6 (Berlijn), een voorstadstrein, Duitsland
 S6 (Brussel), de voorstadstrein Denderleeuw – Geraardsbergen – Brussel van het GEN, België
 S6 (Georgië), een hoofdweg in Georgië
 S6 (Polen), een autoweg in Polen
 S6 (Oostenrijk), een autoweg in Oostenrijk, zie: Semmering Schnellstraße
 S6 (S-Bahn Rhein-Main), een voorstadstrein rond Frankfurt, Duitsland

Overige
 onderdeel van sms-taalgebruik
 s6 (software), een initsysteem gelijkaardig aan runit
 Sectie 6, een militaire sectie